Eric Nordevall, Eric Nordewall och Erik Nordwall kan syfta på:

 Eric Nordevall (fartyg) – en svensk hjulångare på Göta kanal byggd 1836-37
 Eric Nordevall II – en nybyggd replika, sjösatt 2009

Personer
 Eric Nordewall (1753−1835),  en svensk bergsmekaniker och vattenbyggnadsingenjör